Oil Overload ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe, die von „Jules Jordan Video“. produziert wird. Im Jahr 2013 gewann Teil 7 der Serie den AVN Award in der Kategorie „Best All-Sex Release“. Die Serie war zudem für die XBIZ Awards in der Kategorie „Gonzo Series of the Year“ nominiert.

Vor den Sexszenen werden die Darstellerinnen mit Babyöl bespritzt bzw. eingerieben.

Darsteller 

 Oil Overload 1 (2008): Jenna Haze, Teagan Presley, Gianna Michaels, Gina Lynn, August, Alexis Texas, Velicity Von, Savannah Gold, Angelina Valentine, Britney Stevens
 Oil Overload 2 (2008): Julia Ann, Lisa Ann, Jayden James, Capri Cavalli, Ricki White, Codi Carmichael, Kristina Rose, Kelly Divine, Phoenix Marie, Adrianna Nicole
 Oil Overload 3 (2009): Mason Moore, Tori Black, Tory Lane, Sophie Dee, Courtney Cummz, Juelz Ventura, Monica Santhiago, Anny Castro, Cinthia Santos, Emanuelle Diniz, Melissa Pitanga, Belinha, Marcelinha Moraes
 Oil Overload 4 (2010): Jenna Presley, Chanel Preston, Rebeca Linares, Candy Manson, Andy San Dimas, Melanie Rios, Gigi Rivera
 Oil Overload 5 (2011): Jynx Maze, Amy Ried, Priya Rai, Jada Stevens, Nikki Monroe, Bridgette B
 Oil Overload 6 (2012): Kagney Linn Karter, Kayla Carrera, Anikka Albrite, Amy Brooke, Julie Cash, London Keyes
 Oil Overload 7 (2012): Asa Akira, Veronica Avluv, Brooklyn Lee, Jessie Rogers, Eva Angelina, Krissy Lynn
 Oil Overload 8 (2013): Nikki Benz, Rachel Starr, Ava Addams, Luna Star, Sara Jay, Kiara Mia, Rikki Six
 Oil Overload 9 (2013): Jayden Jaymes, Monique Alexander, Puma Swede, Aleksa Nicole, Dillion Harper, Romi Rain
 Oil Overload 10 (2013): Christy Mack, Riley Reid, Summer Brielle, Remy LaCroix, Cindy Starfall, Adriana Chechik
 Oil Overload 11 (2014): Skin Diamond, Riley Reid, AJ Applegate, Veronica Rodriguez, Sara Luvv, Alina Li, Aaliyah Love
 Oil Overload 12 (2015): Samantha Saint, Carter Cruise, Carmen Caliente, August Ames, Kelsi Monroe>
 Oil Overload 13 (2015): Abella Danger, Bella Bellz, Keisha Grey, Mia Malkova
 Oil Overload 14 (2015): Abigail Mac, Kissa Sins, Megan Rain, Olivia Austin
 Oil Overload 15 (2016): Brooklyn Chase, Jessa Rhodes, Chloe Amour, Blair Williams, Holly Hendrix
 Oil Overload 16 (2020): Emily Willis, Alina Lopez, Naomi Swanny, Chanel Grey
 Oil Overload 17 (2022): Kenzie Taylor, Vina Sky, Kayley Gunner, Katalina Kyle, Slimthick Vic, Jules Jordan

Auszeichnungen 

 2013: AVN Award – Best All-Sex Release – Oil Overload 7
 2015: AVN Award – Best Continuing Series
 2016: AVN Award – Best Anthology Movie – Oil Overload 12

Siehe auch 
 Oil Explosion

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film